Don Juan  o Don Joan , arquetip literari que representa el llibertí, l'home que sedueix moltes dones sense lliurar el seu cor
 Títols d'obres:
 Don Juan Tenorio, peça teatral en castellà escrita per José Zorrilla publicada l'any 1844 i classificada dins del romanticisme 
 Don Juan (Strauss), poema simfònic compost per Richard Strauss entre 1888 i 1889
 Don Juan (pel·lícula de 1926, pel·lícula muda dirigida per Alan Crosland
 Don Juan (pel·lícula de 1950), pel·lícula espanyola de 1950 dirigida per José Luis Sáenz de Heredia, adaptació de Don Juan Tenorio de Zorrilla
 Don Juan (pel·lícula de 1965), telefilm d'Ingmar Bergman, difós el 1965, adaptació de l'obra teatral de Molière 
 Don Juan (pel·lícula de 1998), coproducció europea dirigida per Jacques Weber
 Don Juan, mi querido fantasma, pel·lícula de fantasia còmico-musical sobre el mite de Don Juan Tenorio dirigida el 1990 per Antonio Mercero
 Don Juan en los infiernos, pel·lícula espanyola dirigida per Gonzalo Suárez l'any 1991 
 Don Juan (programa de televisió), programa especial de ficció de televisió d'Espanya, de mitja hora de durada, dirigit per Antonio Mercero i emès per La 1 de TVE l'any 1974 
 Miscel·lània:
 Estany Don Juan, llac hipersalí situat a l'oest de la Vall Wright a l'Antàrtida 
 Teatre Don Juan, espai teatral a la Travessera de Gràcia de Barcelona actiu entre 1972-75
 Castrillo de Don Juan, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya) 
 Valencia de Don Juan, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó